Poznanski est un patronyme d’origine polonaise désignant à l’origine les personnes originaires de Poznań.

Personnalités 

 Daphna Poznanski-Benhamou (1950-), femme politique française,
 Izrael Poznański (1833-1900), homme d'affaires et industriel polonais,
 Renée Poznanski (1949-), historienne française,
 Samuel Poznański (1864-1921), rabbin réformé polonais,
 Ursula Poznanski (1968-), romancière autrichienne.

Voir aussi 

 Poznań